Спа́рта () — город в Греции. Расположен на высоте 210 метров над уровнем моря на правом берегу реки Эвротаса ниже впадения Инуса. Находится в южной части полуострова Пелопоннеса, в 153 километрах к юго-западу от Афин, в 28 километрах к востоку от Каламаты и в 49 километрах к югу от Триполиса. Административный центр одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Лаконии в периферии Пелопоннес. Население  жителей по переписи 2020 года.

Является торговым центром сельскохозяйственного района долины Эвротаса. В Спарте находятся мелкие предприятия пищевой, текстильной, табачной и химической промышленности. В городе работает археологический музей. Город является центром  Элладской православной церкви, митрополитом которой является  (род. 1940).

В честь Спарты названа линия на спутнике Юпитера Европе.

Этимология 
Существует миф о том, что имя город получил от жены мифологического царя Лаконии Лакедемона (), которую звали Спарта (дорийский греческий: , Spártā; аттический греческий: , Spártē). Она была одной из двух дочерей царя Еврота, вторую звали Тиаса. Согласно преданиям, записанным Павсанием, её отец, не имея наследников мужского пола, оставил своё царство своему брату Лакедемону. Став царём, он изменил название страны на Лакедемон и основал город Спарту, который был назван в честь его жены. В браке она стала матерью Амикла и Эвридики, жены царя Акрисия аргосского и бабушкой Гиацинта. Она также была прародительницей царя Спарты Тиндарея, его брата Икария и их детей: Клитемнесты, Диоскуры и Пенелопы.

Самым ранним засвидетельствованным термином, относящимся к Лакедемону, является микенский язык , ra-ke-da-mi-ni-jo, «лакедемонянин», написанный линейным письмом Б будучи эквивалентом написанного в греческом алфавите, , Lakedaimonios (латынь: Lacedaemonius).

Древние греки использовали одно из трёх слов для обозначения места проживания спартанцев. Во-первых, «Спарта» относится прежде всего к главному скоплению поселений в долине реки Эвротас. Во-вторых слово «Лакедемон» () также иногда использовалось в качестве прилагательного и является именем, обычно используемым в трудах Гомера и историков Геродота и Фукидида. В-третьих термин «Лаконик» () относится к ближайшей области вокруг города Спарты, плато к востоку от гор Тайгет, а иногда и ко всем областям, находящимся под непосредственным контролем спартанцев, включая Мессению.

Геродот, по-видимому, использует обозначение «Лакедемон» для микенской цитадели в Терапноне, в отличие от нижнего города Спарты. Этот термин можно было бы использовать как синоним Спарты, но обычно он обозначал местность, в которой находился город. У Гомера это обозначение обычно сочетается с эпитетами сельской местности: широкими, красивыми, блестящими и чаще всего полыми и разбитыми скалами (полными оврагов), что указывает на долину Эвротас. С другой стороны, «Спарта» — это страна прекрасных женщин, эпитет для людей.

Население жившее здесь часто называли лакедемонянами. Этот эпитет использовал множественное число прилагательного Lacedaemonius (; , а также и Lacedaemones). Древние греки иногда использовали обратное образование, называя землю Лакедемона страной лакедемонян. Поскольку большинство слов для обозначения «страны» были женского рода, прилагательное было тоже в женском роде: Лакедемония (, Лакедемония). В конце концов это прилагательное стало употребляться только одно.

«Лакедемония» вообще не употреблялась в классический период и до него. Оно действительно встречается в греческом языке как эквивалент Лаконии и Месинии в римский и раннеромейский периоды, главным образом в этнографах и лексике, глоссирующих топонимы. Например, Lexicon Гесихия Александрийского (V век) определяет Агиаду как «место в Лакедемонии», названное в честь Агиса. Фактический переход может быть охвачен этимологическим словарем Исидора Севильского (VII век). Он в значительной степени опирался на Орозия и его труд Historiarum Adversum Paganos (V век) и хронику Евсевия Кесарийского (начало V века). Последний определяет Спарту как Lacedaemonia Civitas, но Исидор определяет Lacedaemonia как основанную Лакедемоном, сыном Семелы, опираясь на Евсевия. Есть редкое употребление, возможно, самое раннее из Лакедемоний, в Диодоре Сицилийским, но, вероятно, с подавлением  (‘’chúra‘’, «страна»).

География 

Спарта расположена в регионе Лакония, на юго-востоке Пелопоннеса. Древняя Спарта была построена на берегах реки Эвротас, главной реки Лаконии, которая обеспечивала её источником пресной воды. Долина Эвротаса — это естественная крепость, ограниченная с запада гор Тайгет (2,407 м) и к востоку от гор Парнон (1,935 м). На севере Лакония отделена от Аркадии холмистыми возвышенностями, достигающими 1000 м в высоту. Эти естественные оборонительные высоты работали на пользу Спарте и способствовали тому, что Спарта никогда не была разграблена. Хотя Спарта и не имеет выхода к морю, в 43 км от неё находится город Йитион, расположенный на берегу Лаконийского залива и когда-то являвшийся главным портом Спарты.

История города 

Основными достопримечательностями современной Спарты являются расположенные в её окрестностях руины Древней Спарты. Сохранились фрагменты античных сооружений VII века до н. э. — II века н. э.: Акрополь с храмом Афины (VI в. до н. э.), храмы (VII—V вв. до н. э.), театр (I—II вв. н. э.). В древние времена Спарта была одним из самых важных городов не только Греции, но и всей Европы.

Начиная с XIII века, политический и культурный центр Лаконии переместился из Спарты в Мистру, примерно в 5 км к западу. Спарта, в то время называвшаяся Лакедемоном, продолжала существовать, хотя и сильно обезлюдела, вплоть до начала XIX века в населённом пункте проживало несколько тысяч жителей, живших среди руин, в тени Мистры. Семья Палеологов (последняя византийско-греческая императорская династия) также жила в Мистре. Морейский деспотат был захвачен османами при Мехмеде II в 1460 году.

В 1834 году, после греческой войны за независимость, король Оттон издал указ по, которому населённый пункт должен был стать полноценным городом. План новой застройки был создан баварским архитектором Фридрихом Штауффертом, основываясь на принципах неоклассического городского планирования, которые преобладали в то время в Европе. Город был отстроен рядом с руинами Древней Спарты на акрополе, который находится к северу от современной застройки и стал местной достопримечательностью. Главная особенность новой застройки это симметричные кварталы, которые сходятся у акрополя Древней Спарты и частично его окружающих. Город должен был быть рассчитан на население 100 000 человек. Спарта и Лакония в целом следовали судьбе остальной Греции в первые годы независимости. Хотя планы не были выполнены добросовестно, Спарта по-прежнему остается городом, отличающимся хорошей планировкой, с деревьями по бокам широких улиц, парками и большими площадями, а также многими старыми зданиями, которые находятся в отличном состоянии. Современная Спарта, столица префектуры Лакония.

На центральной площади города доминирует самое внушительное неоклассическое здание в Спарте — городская Ратуша. Построенная в 1909 году Ратуша носит имя греческого архитектора Г. Кацароса. Во времена монархии (которая была отменена референдумом в 1973 году) титул герцога Спарты даровался греческому наследному принцу,  (diádokhos).

Транспорт 
Через город проходит  Йитион — Триполис, часть европейского маршрута E961.  связывает Спарту и Мегалополис.  связывает Спарту и Пилос.

Сообщество Спарта 

В общинное сообщество Спарта входят шесть населённых пунктов. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 21,641 квадратного километра.

Политическая жизнь 
Спарта — самый консервативный город в Греции. У него никогда не было левого мэра, и это был один из немногих городов, которые проголосовали в 1974 году за сохранение монархии. Лакония была регионом с самой высокой долей голосов «да» (что было поддержано консервативной партией) на референдуме по финансовой политике в 2015 году.

По состоянию на 2020 год мэром Спарты является Петрос Дукас.

Население

Климат 
Спарта имеет солнечный и тёплый средиземноморский климат (Классификация климатов Кёппена). Зима здесь мягкая и прохладная, а лето, как правило, особенно жаркое. Средняя максимальная температура в январе составляет около 14 °C (57 °F), в то время как средняя максимальная температура в июле и августе составляет около 36 °C (97 °F) в самом городе и около 35 °C (95 °F) в аэропорту. Спарта печально известна своей палящей летней жарой; в июле 2012 года в городе была зарегистрирована средняя максимальная температура 38,3 °C (100,9 °F), что делает её самой высокой среднемесячной максимальной температурой Греции на сегодняшний день.

Туризм

Основные достопримечательности 

В центре города находится археологический музей. Построенный архитектором Г. Кацаросом в 1874—1876 годах для размещения коллекции местных археологических находок Панайотиса Стаматакиса, он был первым греческим музеем в провинциальном городе.

Городской собор находится в юго-западной части города.

Руины древней Спарты лежат к северу от города. Входя через южные ворота акрополя, известного как Лакедемония, на западе находится ротонда, театр и храм Афины Халкиойкос. На выходе из акрополя через северные ворота находятся остатки самых ранних древних стен, героон и алтарь Ликурга, а на востоке находится святилище Артемиды Ортии. К северу находится монастырская церковь Осиоса Никонаса (X век).

«Гробница Леонида», или Леонидаион (), представляет собой известняковое сооружение конца V-го века до н. э., вероятно, храм, но названный в честь Леонида I, в XIX-м веке, будучи единственным древним памятником, указанным в пределах недавно спланированного города в 1834 году.

Музеи 
 Археологический музей Спарты
 Музей олив и греческого оливкового масла в юго-западной части города освещает культуру оливкового масла и технологию его производства, улица Оттонос-Амалиас, 129
 Археологический музей Мистры, основан Габриэлем Лилианталем в конце XIX века
 Музей городской и народной жизни Маноусакейо
 Художественная галерея Кумантарейос в Спарте
 Художественная галерея Ангакис

Спорт 
Спартатлон проводится каждый сентябрь с 1983 года. Это ультрамарафон, начинающийся в Афинах и заканчивающийся в Спарте у статуи Леонида, с большим количеством международных участников.

Местный футбольный клуб — «Спарта Ф. К.».

Города-побратимы 
Города-побратимы:

  Брунсвик, Виктория, Австралия
  Лапитос, Республика Кипр
  Морфу, Республика Кипр
  Ле Плесси-Тревизо, Франция
  Шопрон, Венгрия
  Стамфорд, США
  Танагура, Япония
  Таранто, Италия
  Саламанка, Испания

Дополнительная информация

Примечания

Литература 
 
 
 

Столицы номов Греции
Города Греции
Лакония